Франтишек Йозеф Герстнер (, ; 23 февраля 1756 — 25 июля 1832) — богемский физик и инженер немецкой национальности.

Биография 
Герстнер родился в г. Комотау (ныне Хомутов). В том же городе посещал иезуитскую гимназию, окончив которую, поступил в Пражский Университет на факультет философии, где с 1772 по 1777 годы изучал математику и астрономию. В 1781 году он начал изучать медицину в Вене, однако вскоре решил полностью сосредоточиться на астрономии. В 1789 году стал профессором математики.

В 1795 году Герстнер вошёл в состав правительственной комиссии, целью которой было улучшение качества технического образованию в Габсбургской Империи. Он предложил преобразовать Богемскую инженерную школу в политехническую, что и было сделано в 1803 году. В 1806 году возглавил Политехническую школу и стал там профессором механики и гидравлики. Там он преподавал вплоть до 1823 года, когда был вынужден прекратить преподавательскую деятельность из-за болезни. Эта Политехническая школа впоследствии стала Немецким и Чешским Техническими ВУЗами, после 1945 г. Чешским Техническим Университетом в г. Прага, который на сегодняшний день является одним из крупнейших университетов Чешской Республики. В свою очередь институт кибернетики и искусственного разума при ЧТУ назван в честь Герстнера. 

Горстнер был награжден австрийским императорским орденом Леопольда.

Умер в 1832 году в городе Младеёв в возрасте 76 лет.

Работа 
Из опубликованных им трудов наиболее важными являются «Теория волн» (1804) и «Руководство по механике» (1831; «Handbuch der Mechanik») в трёх томах.

Его работы были посвящены главным образом прикладной механике и гидродинамике. С его помощью удалось построить первые железные конструкции и первый паровой двигатель в пределах Чехии, которая на тот момент была частью Австрийской империи. В 1807 году он предложил проложить между городами Будвейс (ныне Ческе-Будеёвице) и Линц железную дорогу на лошадиной тяге. Этот проект впоследствии реализовал сын Гернстера Франц Антон (Франтишек Антонин) Герстнер.

Именем Герстнера назван особый тип волн.

Примечания

Ссылки 
 Příruční slovník naučný 1962 (encyclopedia by the Czechoslovak Academy of Sciences): volume II, page 25.

Физики Чехии
Инженеры Чехии
Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Председатели Королевского чешского общества наук
Преподаватели Чешского технического университета